Van Cortlandt ist der Familienname folgender Personen:

 Philip Van Cortlandt (1749–1831), US-amerikanischer Politiker
 Pierre Van Cortlandt (1721–1814), US-amerikanischer Politiker und Vizegouverneur von New York
 Pierre Van Cortlandt, Jr. (1762–1848), US-amerikanischer Politiker
 Stephanus Van Cortlandt (1643–1700), Bürgermeister von New York City
Siehe auch:
 Van Cortlandt House Museum